Термофор — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.

Компания «Термофор» (ООО) создана в 2003 году. Штаб-квартира и производственная площадка расположены в городе Новосибирске. Гендиректор компании (2021) — Паньшин Александр Григорьевич. Одним из основателей компании был конструктор печей Бессонов К. Е., позднее покинувший компанию.

Продукция 
Компания производит отопительные печи (для дома или дачи), печи для бани (дровяные), портативные печи, твердотопливные и газовые водогрейные котлы.

Бренд 
«Термофор» в переводе с греческого означает «несущий тепло» («термо» — тепло, «форос» — несущий). «Термофор», «Termofor», а также графическое изображение являются зарегистрированными товарными знаками.

Ссылки 
Баня по-черному не без труда. Интернет-издание "Континент Сибирь" (15 августа 2018).

 Ведомости новосибирского законодательного собрания: Тепло приходит из Сибири.
 Печка Ильича. Новосибирский городской сайт.
 Сто цветов на обочине. Журнал «Эксперт» № 43(680)2009 о развитии среднего бизнеса в Новосибирске.
 Чем можно заниматься в Сибири таким, чтобы в мире тебя серьёзно воспринимали? Фонд «Русский мир».
 Телекомпания RTG: Мобильная баня в Сибири.
 Путину в МЧС показали «чудо-палатку» отечественного производства.
 ТВ-5, Санкт-Петербург: Новосибирские инженеры изобрели идеальную печку.
 Студия Артемия Лебедева. Дизайн-проект электрокаменки «Термофор».
 Термофор отгрузил пробную партию электрогенерирующих печей в Японию.
 Изделие Термофор возглавило ТОП-10 новинок российских технологий по версии 4PDA.
 Журнал «Эксперт Сибирь» Печной Детройт.

Компании по алфавиту
Печи
Предприятия Новосибирска